Las Lomitas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Lomitas (ort i Argentina, Formosa), 
 Las Lomitas (flygplats),

Mexiko 

 Las Lomitas, Mexiko, ort, Veracruz, Cotaxtla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar